Die Saison 2001/02 war die 20. Austragung der höchsten finnischen Fraueneishockeyliga, der Naisten SM-sarja. Die Ligadurchführung erfolgte durch den finnischen Eishockeybund Suomen Jääkiekkoliitto.

Modus 
In dieser Saison traten nur sieben Mannschaften an, da KalPa nicht mehr an den höchsten Ligen teilnahm.
Jede Mannschaften spielte eine Hauptrunde mit 12 Spielen. Für einen Sieg gab es 2 Punkte, für ein Unentschieden einen. Einige Spiele gingen in die Verlängerung, gab es einen Sieger, erhielt er auch 2 Punkte, der Verlierer keinen. Die ersten vier Mannschaften der Vorrunde spielten in einer doppelten Finalrunde um die Plätze. Dabei wurden die Punkte und Tore der Hauptrunde mitgenommen. Play-offs gab es in dieser Saison nicht.

Hauptrunde 
In der Hauptrunde wurde eine Einfachrunde (Hin- und Rückspiel) gespielt. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, die drei Letzten mussten in die Relegation. Die beiden Erstplatzierten der Relegation spielten mit den Dritt- und Viertplatzierten der Finalrunde im Viertelfinale. Die beiden Sieger traten gegen den Erst- und den Zweitplatzierten der Finalrunde im Halbfinale an.

Kreuztabelle

Hauptrundentabelle

Finalrunde

Kreuztabelle

Finalrundentabelle

Abschlusstabelle

Play-offs

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurden zwischen den Mannschaften ausgetragen, die in der Vorrunde die Plätze 5 und 6 belegten und denen, die in der Relegation die Plätze 1 und 2 erreichten.

Halbfinale 
Die Halbfinalserie fand im Modus Best-of-Five statt.

Anm. 1: Die Ergebnisse sind nicht plausibel für eine Best-of-five-Serie, da diese bei diesen Ergebnissen schon nach dem 3. Spiel beendet wäre; wahrscheinlich ist hier eine Vertauschung der Ergebnisse in der Quelle.

Spiel um Platz 3 
Um den dritten Platz wurde lediglich ein Spiel ausgetragen.

Finale 
Die Finalserie wurde im Modus Best-of-Five ausgetragen. Die Blues hatten als Besserplatzierte zuerst Heimrecht.

Relegation 
In der Relegation spielten die drei Mannschaften der Naisten SM-sarja, die die Finalrunde nicht erreichten, gegen drei ersten Mannschaften der I-Divisioona um die beiden Viertelfinalplätze.

Kreuztabelle

Tabelle der Relegation

I-Divisioona 
In der zweiten Liga, der 1. Division, spielten die acht teilnehmenden Mannschaft neben der Meisterschaft um die Berechtigung zur Teilnahme an der Relegation zur Naisten SM-sarja.

Weblinks 
 Championnat féminin de Finlande 2001/02 auf passionhockey.com

2001
Eishockeysaison 2001/02